Lalitha ist der Name von:

 Lalitha (Schauspielerin) (1930–1982), indische Schauspielerin
 K. P. A. C. Lalitha (* 1947), indische Schauspielerin
 Pushpa Lalitha (* 1956), indische Bischöfin